Gåsholm kan syfta på följande platser:

Finland 

 Gåsholm (Kökar, Åland), 
 Gåsholm, Nagu, Åboland, 
 Gåsholm, Kimitoön, Åboland,

Se även
Gåsholma
Gåsholmen

Robotskapade Finlandförgreningar